Spider puede referirse a:

Publicaciones
Spider-Man, personaje de Marvel Comics.
Spider-Girl, personaje de Marvel Comics.
Spider-Woman,  varios personajes de Marvel Comics.
Spider Robinson, escritor de ciencia ficción.

Cine y televisión
Spider-Man, una película estadounidense de 2002 dirigida por Sam Raimi.
Spider, un thriller psicológico del 2002 por David Cronenberg.
Spider, serie de televisión.
Spider-Man, serie de televisión.
 Spider, película de 2007.

Juegos y deportes
Anderson Silva, peleador brasileño también conocido como «Spider».
Richmond Spiders, los equipos deportivos de la Universidad de Richmond.
Spiders, un juego de Arcadia de 1981.

Vehículos terrestres
Spider, un estilo de automóvil de dos plazas.
Alfa Romeo Spider  (1966-1993).
Ferrari 458 Spider
Ferrari 360 Spider
Ferrari F430 Spider
Fiat 124 Sport Spider (1966-1985).

Música

Formaciones de bandas de música
Spider, una banda de rock estadounidense de 1980.
The Spiders, nombre de la banda original de Alice Cooper.

Canciones
Spiders, canción de una banda estadounidense de metal alternativo System of a Down.
Spiders, canción del compositor de música electrónica estadounidense Moby.
Spiders, canción de un grupo holandés de rock alternativo Destine.
Spiders', canción del álbum An End Has a Start de la banda británica de indie rock Editors.
The Spider, canción del álbum Point of Know Return de la banda estadounidense de rock progresivo Kansas.
Spider, un sencillo de la banda japonesa de rock Spitz.
Spider, canción del álbum Apollo 18 del grupo de rock alternativo estadounidense They Might Be Giants.
Spider, canción del álbum Magnets de la banda de Inglaterra del género musical new wave y pop de The Vapors.
Spider, canción del álbum A Ghost Is Born de la banda de rock alternativo de Chicago, Illinois Wilco.

Tecnología
AMD Spider, una plataforma informática.

Otros
Spider-Man